Lasse Karlsson kan syfta på:

Lasse Karlsson (bandyspelare) (född 1976)
Lasse Karlsson (filmfotograf), vinnare av Ingmar Bergmanpriset
Lasse Karlsson (manager) (född 1970), konsertproducent och manager
Lasse Karlsson (musiker),  gitarrist i Suzzies orkester
Lasse Karlsson (scout) (1959–2019), scoutledare
Lasse Karlsson (ståuppkomiker) (född 1968)

Se även 
 Lars Karlsson
 Lars Carlsson